Amerikai Egyesült Államok
 Bodie (Kalifornia)
 Bodie (Washington)

Nevek
 Bodie (keresztnév)
 Bodie (vezetéknév)